Литл-Фолс — топоним.

 Литл-Фолс (город, Миннесота) — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США.
 Литл-Фолс (тауншип, Миннесота) — тауншип.